Alfred Hauptman (1909–1985) – polski duchowny luterański, senior diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL.
 Andrej Hauptman (ur. 1975) – słoweński kolarz szosowy, brązowy medalista mistrzostw świata.
 Andrzej Hauptman (1946–1998) – polski duchowny luterański, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
 Herbert Hauptman (1917–2001) – amerykański matematyk i chemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 1985.
 Władysław Hauptman (1916–1988) – polski weteran II wojny światowej, cichociemny.

Zobacz też 
 Hauptmann (strona ujednoznaczniająca)